Części wsi w Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Strzębiałki – część wsi Barcice
 Strzębiałki – część wsi Przysietnica